Rosbach vor der Höhe, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Rosbach (Baden-Württemberg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg